Мір'яна Лучич-Бароні була дворазовою чинною чемпіонкою, але того разу не брала участі.

Коріна Мораріу виграла титул, у фіналі перемігши fпершу сіяну Жюлі Алар-Декюжі з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{nowrap| Ж Алар-Декюжі}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І Селютіна
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Серра-Дзанетті| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ад Серра-Дзанетті
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Б Швартц
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Торренс-Валеро| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Талая| RD1-score07-1=77| RD1-score07-2=77| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= К Крістя
| RD1-score08-1=62
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К Блек
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=63
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Ванк| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=77| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= А Грем
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=79| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Клейнова| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=67
| RD1-score12-3=7| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Діас-Оліва| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=77| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Тіна Кріжан
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=65
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ж Гусарова
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= С Пітковскі| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К Торренс-Валеро
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=77| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С Клейнова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= С Пітковскі| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Є Костанич| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Среботнік
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=2
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= З Гейдова
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= І Майолі| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= М Шонессі
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Герші| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Л Масанте
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=r
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= К Мораріу| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Р Санду
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD3-score03-1=77| RD3-score03-2=7| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Є Костанич
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= К Мораріу| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Аманда Грем'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Croatian Bol Ladies Open 1999 Draw 

1999
Тур WTA 1999